UEFA Liga prvaka 2017./18. je bila 63. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 26. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju je sudjelovalo 79 momčadi iz 54 nogometna saveza, budući da samo Lihtenštajn nema predstavnika u ovom natjecanju.

Momčadi u natjecanju
U sezoni 2017./18., ukupno sudjeluje 79 momčadi iz 54 od 55 UEFA-ina saveza (iznimka je Lihtenštajn, koji nema domaću ligu). Klubovi su razmješteni prema UEFA koficijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 55 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Pobjednici Lige prvaka 2016./17. i Europske lige 2016./17. imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. Pobjednik Europske lige je momčad Manchester United tako da Engleska ima pet klubova koji se natječu u sezoni 2017./18.

Za UEFA Ligu prvaka 2017./18., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2016. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2011./12. do 2015./16.

Kvalificirane momčadi
Pozicije u protekloj sezoni u nacionalnim ligama su prikazani u zagradi, osim za Manchester United koji se plasirao u Ligu prvaka kao aktualni prvak Europske lige.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog i drugog kvalifikacijskog pretkola bio je 19. lipnja 2017. godine. Prve utakmice su igrane 27. i 28. lipnja, dok su se uzvrati igrali 5. i 6. srpnja 2017. godine.

|}

Drugo pretkolo
Prve utakmice su igrane 11., 12. i 14. srpnja, dok su se uzvrati igrali 18. i 19. srpnja 2017. godine.

|}

Treće pretkolo 
Treće pretkolo je podjeljeno u dvije odvojene skupine: natjecanje za prvake i natjecanje za neprvake. Poražene ekipe u trećem pretkolu će natjecanje nastaviti u doigravanju za Europsku ligu.
Izvlačenje trećeg pretkola je održano 14. srpnja 2017. godine. Prve utakmice su odigrane 25. i 26. srpnja, dok su se uzvrati odigrali 1. i 2. kolovoza 2017. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje 
Razigravanje, ili play-off runda, također je podijeljena na 2 dijela, za prvake i neprvake svojih država. Momčad koja ispadne iz razigravanja kvalificira se za natjecanje po skupinama Europske lige 2017./18.

Ždrijeb razigravanja održan je 4. kolovoza 2017. godine.Prve utakmice su igrane 15. i 16. kolovoza, dok su se uzvrati igrali tjedan kasnije, 22. i 23. kolovoza 2017. godine.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama

Ždrijeb ovosezonskog natjecanja po skupinama održan je 24. kolovoza 2017. u Monaku.

Ukupno 32 momčadi su raspodijeljene u četiri jakosne skupine. 

U svakoj skupini, momčadi igraju jedne protiv drugih u dva susreta, tako da svaka momčad igra kod kuće i u gostima u 6 kola. 

Pobjednici skupina, kao i drugoplasirani, prolaze u osminu finala, dok trećeplasirane momčadi odlaze u šesnaestinu finala Europske lige 2017./18.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja
Drugi dio natjecanja, popularno zvan nokaut faza, igra se tako da se momčadi u svakoj rundi sučeljavaju u dvije utakmice, tako da svaka ekipa igra kod kuće i u gostima. Jedina iznimka je finale, koje se igra samo jednom, i to na neutralnom terenu. Način ždrijebanja u ovom dijelu natjecanja je sljedeći:
U ždrijebu osmine finala, osam pobjednika skupina su nositelji ždrijeba, dok drugoplasirane ekipe nisu. Dakle, nositelji se ždrijebaju s nenositeljima, s tim da se momčadi koje su igrale u istoj skupini, kao i momčadi iz istih država nisu mogle zajedno ždrijebati.
U ždrijebovima četvrtfinala i nadalje, nema nositelja, mogu se ždrijebati bilo koje dvije ekipe, neovisno u kojoj su skupini igrali ili iz koje su države.

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je 11. prosinca 2017. Prvi susreti su se odigrali 13., 14., 20. i 21. veljače, a uzvrati 6., 7., 13. i 14. ožujka 2018.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 16. ožujka 2018. Prve utakmice su se odigrale 3. i 4. travnja, a uzvrati 10. i 11. travnja 2018.

|}

Polufinale
Ždrijeb polufinala održan je 13. travnja 2018. Prvi susreti su se odigrali 24. i 25. travnja, a uzvrati 1. i 2. svibnja 2018.

|}

Finale
Finale natjecanja je odigrano 26. svibnja 2018. na Olimpijskom stadionu u Kijevu, Ukrajina.

Statistika

Najbolji strijelci 

Posljednje ažuriranje: kraj finala - 27. svibnja 2018.

Najbolji asistenti

Izvori

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka (službena stranica)

2017-18